Senior Teixeira ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Senior Teixeira (um 1581–1666), portugiesischer Bankier, Finanzier und Kaufmann
 Isaac Chaim Senior Teixeira (1631–1705), jüdischer Kaufmann, Resident und Gemeindeführer